Сутте́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Суттер, Луи (1871—1942) — швейцарский живописец и график, близкий к арт-брют.
 Суттер, Мишель (1932—1991) — швейцарский франкоязычный режиссёр кино, театра и телевидения, сценарист, продюсер.